Stazione di Santa Maria – stazione ferroviaria posta sulla linea Cosenza-Catanzaro
 Stazione di Santa Maria a Vico – stazione ferroviaria posta sulla linea Benevento-Cancello
 Stazione di Santa Maria Capua Vetere – stazione ferroviaria posta sulla linea Roma-Napoli via Cassino
 Stazione di Santa Maria Colle di Serra – stazione ferroviaria posta sulla linea Benevento-Campobasso
 Stazione di Santa Maria delle Mole – stazione ferroviaria posta sulla linea Roma-Velletri
 Stazione di Santa Maria del Molise – stazione ferroviaria posta sulla linea Termoli-Vairano
 Stazione di Santa Maria del Pozzo – stazione ferroviaria posta sulla linea Napoli-Poggiomarino
 Stazione di Santa Maria di Catanzaro – stazione ferroviaria posta sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido
 Stazione di Santa Maria di Pisa – stazione ferroviaria posta sulla linea Sassari-Sorso
 Stazione di Santa Maria la Bruna – stazione ferroviaria posta sulla linea Napoli-Salerno
 Stazione di Santa Maria la Longa – stazione ferroviaria posta sulla linea Udine-Cervignano
 Stazione di Santa Maria Maggiore – stazione ferroviaria posta sulla linea Domodossola-Locarno
 Stazione di Potenza Santa Maria – stazione ferroviaria posta sulla linea Avigliano-Potenza
 Stazione di Sassari Santa Maria – stazione ferroviaria posta sulla linea Sassari-Alghero